US Open 2019 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 26 sierpnia–8 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center. Tytułu broniła Naomi Ōsaka, która odpadła w czwartej rundzie. Po pierwszy wielkoszlemowy tytuł sięgnęła 19-letnia Bianca Andreescu, która w finale pokonała Serenę Williams.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 

US Open 2019
US Open – gra pojedyncza kobiet